Константин Тарновский:
 Тарновский, Константин Августович (1826—1892) — российский музыкант и драматург.
 Тарновский, Константин Николаевич (1921—1987) — русский советский историк и педагог.